Olry ist der Familienname folgender Personen: 

 Jacques Olry (1833–1901), französischer Politiker und Abgeordneter
 Jean-Claude Olry (* 1949), französischer Kanute
 Jean-Louis Olry (* 1946), französischer Kanute
 Johann Franz Anton von Olry (1769–1863), bayerischer Diplomat französischer Abstammung
 René Olry (1880–1944), französischer General der Artillerie

Olry ist Ortsname:

 Port Olry, Ort auf der Insel Espiritu Santo in der Provinz Sanma, Vanuatu